Krsto Vickov Visković
Krsto Josipov Visković